Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по прыжкам с трамплина проходили на XV зимних Олимпийских играх на лыжном стадионе «Кэнмор» рядом с Калгари. Было разыграно 3 комплекта наград. Соревнования проходили 14, 23 и 24 февраля.

Игры стали триумфом для финна Матти Нюкянена, который очень уверенно выиграл обе личные дисциплины, а также показал лучший результат в командных прыжках и помог финнам выиграть золото. О Нюкянене был снят фильм «Матти».

Знаковым стало выступление любителя из Великобритании Майкла Эдвардса про прозвищу «Эдди Орёл», который занял последние места в обеих личных дисциплинах с очень большим отрывом от предпоследнего места. Об Эдвардсе также был снят фильм «Эдди «Орёл»».

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Результаты

Нормальный трамплин

Большой трамплин

Командный турнир на большом трамплине

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол Игр

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1988
Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
Международные соревнования по прыжкам с трамплина в Канаде